Péchenard peut être le patronyme de :
 Pierre-Louis Péchenard (1842-1920), évêque de Soissons.
 Christian Péchenard (1930-1996), avocat et proustologue.
 Frédéric Péchenard (né en 1957), activiste politique.